I Don't Care () може означати:
  (пісня Єви Тангуей), 1905
  (пісня Генка Вільямса), 1947
  (пісня Вебба Пірса, кавер Ріккі Скаггса), 1955
  (пісня Бака Оунса), 1964
 I Don't Care (пісня Елтона Джона), 1978
  (пісня гурту Shakespears Sister), 1992
  (пісня Анджели Віа), 2000; кавер Дельти Гудрем, 2001
  (пісня Рікі Мартін)а, 2005
  (пісня гурту Apocalyptica), 2007 
  (пісня гурту Fall Out Boy), 2008
  (пісня гурту 2NE1), 2009
  (пісня Елль Варнер), 2012
  (пісня дуету Icona Pop), 2012
  (пісня Шеріл Коул), 2014
 "I Don't Care" (пісня Еда Ширана і Джастіна Бібера), 2019
 "I Don't Care", пісня Стаса Шуринса
 "I Don't Care", пісня гурту Black Flag з альбому Everything Went Black, кавер гурту Circle Jerks
 "I Don't Care", пісня гурту Bratz Rock Angelz з альбому 
 "I Don't Care", пісня гурту Green Day, частина попурі ""
 "I Don't Care", пісня гурту Ramones з альбому Rocket to Russia
 "I Don't Care", пісня гурту Rich the Kid з альбому 
 "I Don't Care", пісня Snoop Dogg з альбому

Альбоми
 , альбом 1964 року Бака Оунса
 , альбом 1990 року гурту Audio Two